Garreau est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
Alphonse Garreau (1792-1865), artiste peintre.
Charles Garreau (?), journaliste, essayiste et ufologue.
Jean-Pierre Garreau (1801-1896), urbaniste et architecte.
Joel Garreau (né en 1948), journaliste, chercheur et auteur américain.
Louis Garreau, graveur français, actif entre 1770 et 1811.
 Man'ha Garreau-Dombasle, écrivain et poète française, grand-mère d'Arielle Dombasle.
Maurice Garreau (1847-1871), serrurier et militant révolutionnaire.
Raphaële Garreau de Labarre, organiste française.

Homonymie de patronyme
Patronyme français